Gust Torfs, Vlaams liedjesmaker, o.m. voor de Strangers.
Karel Torfs, Vlaams musicus.
Rik Torfs, Vlaams kerkjurist en CD&V-politicus.
Schoenen Torfs, Vlaams schoenwinkelketen